Pickart ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pickart (1869–1938), deutscher Jurist und fürstlich-hohenlohischer Kammerdirektor 
 Kurt Pickart (1910–1988), deutscher Offizier, Rechtsanwalt und Notar
 Winfried Pickart (* 1950), ehemaliger deutscher Politiker (CDU)